Hoheberg ist der Name von Bergen und Erhebungen (nach Höhe sortiert):

 Hoheberg (Züschen) (), in den Elberberger Höhen, bei Züschen (Fritzlar), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Hoheberg (Reptich) (), in den Gilserberger Höhen, bei Reptich (Jesberg), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Hoheberg (Göbelnrod) (), auf dem Lumda-Plateau, bei Göbelnrod (Grünberg), Landkreis Gießen, Hessen
 Hoheberg (Saarland) (), bei Wehrden (Saar), Regionalverband Saarbrücken, Saarland

Siehe auch:
 Hohe Berg
 Hohenberg
 Hohberg
 Hoberg